Karakuyu ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Karakuyu (Dinar), Ortschaft im Landkreis Dinar der türkischen Provinz Afyonkarahisar
 Karakuyu (Milas), Ortschaft im Landkreis Milas der türkischen Provinz Muğla
 Karakuyu (Saimbeyli), Ortschaft im Landkreis Saimbeyli der türkischen Provinz Adana
 Karakuyu (Uşak), Ortschaft in der türkischen Provinz Uşak

Karakuyu ist der Familienname folgender Personen:

 Reşat Karakuyu (* 1928), türkischer Autor und Weltenbummler